Die Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer communauté d’agglomération in den Départements Haute-Marne und Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 28. November 2016 gegründet und umfasst 60 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Saint-Dizier. Eine Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Struktur der Gemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise (vor 2017),
 Communauté de communes de la Vallée de la Marne und
 Communauté de communes du Pays du Der.
Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit. Gleichzeitig schlossen sich die Gemeinden Cheminon und Maurupt-le-Montois von der ehemaligen Communauté de communes Saulx et Bruxenelle dem hiesigen Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Saintdizier Der et Blaise
Département Marne
Département Haute-Marne
Gegründet 2016